Fäktning har funnits med vid varje olympiskt sommarspel sedan de moderna spelens födelse vid olympiska sommarspelen 1896.

Grenar

Herrar

Damer

Medaljtabell

Nationer 
Notera att följande lista inte är komplett.

Referenser